Sherlock peut faire référence à :

Prénom 
 Sherlock Holmes, un personnage de roman policier créé par Arthur Conan Doyle
 Voir aussi :

Nom de famille 

 Allie Sherlock (2005-), chanteuse, guitariste et compositrice irlandaise ;
 John Michael Sherlock (1926-2019), prélat canadien de l'Église catholique ;
 Sheila Sherlock (1918-2001), hépatologue et universitaire britannique ;
 Thomas Sherlock (1678–1761), un écrivain britannique, évêque de Londres ;
 William Sherlock (1641–1707), un théologien et prélat britannique ;
 William Pengree Sherlock (1775-1825), graveur, dessinateur et peintre britannique.

Œuvres 
 Sherlock, un jeu vidéo d'aventure textuel (ou « fiction interactive ») sorti en 1984 sur ZX Spectrum et porté en 1985 sur Commodore 64
 Sherlock, une série de bande dessinée mettant en scène le personnage de Sherlock Holmes publiée en 2008
 Sherlock, une série télévisée britannique diffusée à partir de 2010 sur la BBC adaptée de l’œuvre de Conan Doyle par Steven Moffat et Mark Gatiss

Autres 
 Sherlock, logiciel informatique
 The Sherlocks, groupe de rock britannique.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme